Station Dubiele is een spoorwegstation in de Poolse plaats Dubiele.

Dubiele